

Geografia

Burkina Faso 
 Saint-Jean – comune nel dipartimento di Nouna (Kossi)

Canada

Nuovo Brunswick 
 Saint-Jean – nome francese di Saint John, comune (Saint John)

Québec 
 Lago Saint-Jean – lago
 Saint-Jean-Baptiste – comune nella regione di Montérégie
 Saint-Jean-de-Brébeuf – comune nella regione di Chaudière-Appalaches
 Saint-Jean-de-Cherbourg – comune nella regione di Bas-Saint-Laurent
 Saint-Jean-de-Dieu – comune nella regione di Bas-Saint-Laurent
 Saint-Jean-de-la-Lande – comune nella regione di Bas-Saint-Laurent
 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans – comune nella regione di Capitale-Nationale
 Saint-Jean-de-Matha – comune nella regione di Lanaudière
 Saint-Jean-Port-Joli – comune nella regione di Chaudière-Appalaches
 Saint-Jean-sur-Richelieu – comune nella regione di Montérégie

Terranova e Labrador 
 Saint-Jean de Terre-Neuve – nome francese di Saint John's, comune (Divisione No. 1)

Francia

Alta Francia 
 Saint-Jean-aux-Bois – comune nel dipartimento dell'Oise

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Jean – ex comune ora frazione di Chaumont, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Jean-Bonnefonds – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Jean-Chambre – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Jean-d'Ardières – comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Jean-d'Arves – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-d'Arvey – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-d'Aubrigoux – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Jean-d'Aulps – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Jean-d'Avelanne – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-de-Belleville – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-de-Bournay – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-de-Chevelu – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-de-Couz – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-de-Gonville – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Jean-de-la-Porte – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-de-Maurienne – nome francese di San Giovanni di Moriana, comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Jean-de-Moirans – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-de-Muzols – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Jean-de-Nay – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Jean-de-Niost – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Jean-de-Sixt – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Jean-des-Ollières – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-de-Soudain – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-des-Vignes – comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Jean-de-Tholome – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Jean-de-Thurigneux – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Jean-de-Touslas – ex comune ora frazione di Beauvallon, comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Jean-de-Vaulx – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-d'Hérans – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-d'Heurs – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-en-Royans – comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Jean-en-Val – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-la-Bussière – comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Jean-Lachalm – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Jean-la-Vêtre – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Jean-le-Centenier – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Jean-Roure – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Jean-Saint-Gervais – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Jean-Soleymieux – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Jean-sur-Reyssouze – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Jean-sur-Veyle – comune nel dipartimento dell'Ain

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Jean-aux-Amognes – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Jean-de-Bœuf – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Saint-Jean-de-Losne – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Saint-Jean-d'Étreux – comune nel dipartimento del Giura
 Saint-Jean-de-Trézy – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Jean-de-Vaux – comune nel dipartimento della Saona e Loira

Bretagna 
 Saint-Jean-Brévelay – comune nel dipartimento del Morbihan
 Saint-Jean-du-Doigt – comune nel dipartimento del Finistère
 Saint-Jean-Kerdaniel – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor
 Saint-Jean-la-Poterie – comune nel dipartimento del Morbihan
 Saint-Jean-sur-Couesnon – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Jean-sur-Vilaine – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Jean-Trolimon – comune nel dipartimento del Finistère

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Jean-de-Braye – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Jean-de-la-Ruelle – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Jean-de-Rebervilliers – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Jean-Froidmentel – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Saint-Jean-le-Blanc – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Jean-Pierre-Fixte – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Jean-Saint-Germain – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira

Grand Est 
 Saint-Jean-aux-Bois – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Saint-Jean-de-Bassel – comune nel dipartimento della Mosella
 Saint-Jean-de-Bonneval – comune nel dipartimento dell'Aube
 Saint-Jean-devant-Possesse – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Jean-d'Ormont – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Saint-Jean-du-Marché – ex comune ora frazione di La Neuveville-devant-Lépanges, comune nel dipartimento dei Vosgi
 Saint-Jean-Kourtzerode – comune nel dipartimento della Mosella
 Saint-Jean-lès-Buzy – comune nel dipartimento della Mosa
 Saint-Jean-lès-Longuyon – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Saint-Jean-Rohrbach – comune nel dipartimento della Mosella
 Saint-Jean-Saverne – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Saint-Jean-sur-Moivre – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Jean-sur-Tourbe – comune nel dipartimento della Marna

Île-de-France 
 Saint-Jean-de-Beauregard – comune nel dipartimento dell'Essonne
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux – comune nel dipartimento di Senna e Marna

Normandia 
 Saint-Jean-de-Daye – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-de-Folleville – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Jean-de-la-Forêt – ex comune ora frazione di Perche-en-Nocé, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Jean-de-la-Haize – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-de-la-Léqueraye – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Jean-de-la-Neuville – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Jean-de-la-Rivière – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-de-Livet – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Jean-d'Elle – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-de-Savigny – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-des-Baisants – ex comune ora frazione di Saint-Jean-d'Elle, comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-des-Bois – ex comune ora frazione di Tinchebray-Bocage, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Jean-des-Champs – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-des-Essartiers – ex comune ora frazione di Val-de-Drôme, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Jean-du-Cardonnay – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Jean-du-Corail – ex comune ora frazione di Mortain-Bocage, comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Jean-du-Thenney – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Jean-le-Blanc – ex comune ora frazione di Terres-de-Druance, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Jean-le-Thomas – comune nel dipartimento della Manica

Nuova Aquitania 
 Saint-Jean-d'Angély – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Jean-d'Angle – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Jean-d'Ataux – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Jean-de-Blaignac – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Jean-de-Côle – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Jean-de-Duras – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Jean-de-Lier – comune nel dipartimento delle Landes
 Saint-Jean-de-Liversay – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Jean-de-Luz – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Jean-de-Marsacq – comune nel dipartimento delle Landes
 Saint-Jean-de-Sauves – comune nel dipartimento della Vienne
 Saint-Jean-d'Estissac – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Jean-de-Thouars – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Jean-de-Thurac – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Jean-d'Eyraud – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Jean-d'Illac – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Jean-Ligoure – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Jean-Pied-de-Port – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Jean-Poudge – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici

Occitania 
 Saint-Jean – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Jean – ex comune ora frazione di Beaumont-de-Lomagne, comune nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Saint-Jean – ex comune ora frazione di Saint-Paul-d'Espis, comune nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Saint-Jean-d'Aigues-Vives – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Jean-d'Alcapiès – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Jean-de-Barrou – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Jean-de-Buèges – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-Delnous – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Jean-du-Castillonnais – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Jean-de-Ceyrargues – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-de-Cornies – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-Crieulon – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-de-Cuculles – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-Fos – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-la-Blaquière – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-Laur – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Jean-de-Marcel – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-de-Minervois – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-Paracol – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Jean-de-Rives – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Jean-de-Serres – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-de-Valériscle – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-de-Vals – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Jean-de-Védas – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Jean-de-Verges – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Jean-du-Bouzet – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Saint-Jean-du-Bruel – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Jean-du-Falga – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Jean-du-Gard – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-du-Pin – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Jean-et-Saint-Paul – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Jean-la-Fouillouse – comune nel dipartimento della Lozère
 Saint-Jean-Lagineste – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Jean-Lasseille – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Saint-Jean-le-Comtal – comune nel dipartimento del Gers
 Saint-Jean-Lespinasse – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Jean-Lherm – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Jean-Mirabel – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Jean-Pla-de-Corts – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Saint-Jean-Poutge – comune nel dipartimento del Gers

Paesi della Loira 
 Saint-Jean-d'Assé – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Jean-de-Beugné – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Jean-de-Boiseau – comune nel dipartimento della Loira Atlantica
 Saint-Jean-de-la-Croix – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Jean-de-la-Motte – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Jean-de-Linières – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Jean-de-Monts – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Jean-des-Échelles – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Jean-des-Mauvrets – ex comune ora frazione di Les Garennes-sur-Loire, comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Jean-du-Bois – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Jean-sur-Erve – ex comune ora frazione di Blandouet-Saint-Jean, comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Jean-sur-Mayenne – comune nel dipartimento della Mayenne

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Saint-Jean-Cap-Ferrat – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Jean-Saint-Nicolas – comune nel dipartimento delle Alte Alpi

Haiti 
 Saint-Jean-du-Sud – comune nell'arrondissement di Port-Salut (Sud)

Regno Unito 
 Saint-Jean – nome francese di Saint John, parrocchia (Jersey)

Svizzera 
 Saint-Jean – ex comune ora frazione di Anniviers, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Persone 
 Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély (1794-1870) – militare e politico francese
 Alfred Oscar Saint Jean (1926-1987) – militare e politico argentino
 Pierre Roland Saint-Jean (1971) – calciatore e allenatore di calcio haitiano
 Tariq Abdul-Wahad, nato Olivier Michael Saint-Jean (1974) – cestista francese

Pagine correlate 
 Mont-Saint-Jean – pagina di disambiguazione
 Saint-Jean-aux-Bois – pagina di disambiguazione
 Saint-Jean-le-Vieux – pagina di disambiguazione
 San Giovanni – pagina di disambiguazione
 San Juan – pagina di disambiguazione
 Sankt Johann – pagina di disambiguazione
 São João – pagina di disambiguazione